Swiss Indoors Basel 2015 — 46-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Базеле, Швейцария, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 500.

В 2015 году турнир прошёл с 26 октября по 1 ноября.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Роджер Федерер
 в парном разряде —  Ненад Зимонич и  Вашек Поспишил

Общая информация 
В одиночном соревновании приняли участие три представителя Топ-10 мирового рейтинга. Первым номером посева в одиночном турнире стал местный любимец и прошлогодний чемпион Роджер Федерер (№ 3 в мире на тот момент). Вторым номером посева стал также представитель Швейцарии Стэн Вавринка (№ 4 в мире). Ещё одним из фаворитов был третий номер посева Рафаэль Надаль (№ 7 в мире). Вавринка споткнулся уже в первом раунде, проиграв хорвату Иво Карловичу. В финале в итоге встретились давние соперники Федерер и Надаль. Роджер уже в десятый раз подряд вышел в финал в Базеле, а для Надаля он стал дебютным на этом турнире. Титул в их очном противостоянии завоевал Федерер. Для него эта победа стала уже седьмой в карьере в Базеле и он является абсолютным рекордсменом турнира по количеству титулов. В основной сетке принял участие один россиянин Теймураз Габашвили, который проиграл во втором раунде Марину Чиличу.

В парном турнире победу одержали Александр Пейя и Бруно Соарес. В финале они обыграли третьих номеров посева Джейми Маррея и Джона Пирса. Победители прошлого сезона Ненад Зимонич и Вашек Поспишил не защищали свой титул, однако Зимонич принял участие в розыгрыше под четвёртым номером посева в дуэте с Марцином Матковским и в четвертьфинале проиграл итоговым победителям этого турнира.

Соревнования

Одиночный турнир 
 Роджер Федерер обыграл  Рафаэля Надаля со счётом 6-3, 5-7, 6-3.
 Федерер выигрывает 6-й одиночный титул в сезоне и 88-й за карьеру основном туре ассоциации.
 Надаль сыграл свой 6-й одиночный финал в сезоне и 98-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Третий раунд
| RD4=Четвертьфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Р. Федерер
| RD1-score01-1=6| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= М. Кукушкин
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= Е. Янович
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=6| RD1-score03-3=3
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Ф. Кольшрайбер
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05=
| RD1-team05= В. Троицки
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=5
| RD1-score05-3=63
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= А. Маннарино
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=7| RD1-score06-3=7| RD1-seed07=
| RD1-team07= А. Сеппи
| RD1-score07-1=6| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=4
| RD1-seed08=8
| RD1-team08= Д. Гоффен
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed09=4
| RD1-team09= К. Андерсон
| RD1-score09-1=6| RD1-score09-2=6| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Б. Чорич
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= Х. Лаксонен
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=6| RD1-score11-3=4
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Д. Янг
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13=LL
| RD1-team13= Д. Кудла
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Дж. Сок
| RD1-score14-1=6| RD1-score14-2=6| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= Э. Гулбис
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= Дж. Изнер
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Р. Федерер
| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3=6| RD2-seed02=
| RD2-team02= Ф. Кольшрайбер
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=6| RD2-score02-3=4

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= А. Маннарино
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=8
| RD2-team04= Д. Гоффен
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=4
| RD2-team05= К. Андерсон
| RD2-score05-1=2
| RD2-score05-2=66
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Д. Янг
| RD2-score06-1=6| RD2-score06-2=7| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= Дж. Сок
| RD2-score07-1=7
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=6
| RD2-team08= Дж. Изнер
| RD2-score08-1=65
| RD2-score08-2=3
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Р. Федерер
| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3=6| RD3-seed02=8
| RD3-team02= Д. Гоффен
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=6| RD3-score02-3=1

| RD3-seed03=
| RD3-team03= Д. Янг
| RD3-score03-1=7| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3=2
| RD3-seed04=
| RD3-team04= Дж. Сок
| RD3-score04-1=5
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= Р. Федерер
| RD4-score01-1=6| RD4-score01-2=6| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=
| RD4-team02= Дж. Сок
| RD4-score02-1=3
| RD4-score02-2=4
| RD4-score02-3=
}}

 Секция 2 

 Финал 

 Парный турнир 
  Александр Пейя /  Бруно Соарес''' обыграли  Джейми Маррея /  Джона Пирса со счётом 7-5, 7-5.
 Пейя выигрывает 2-й парный титул в сезоне и 14-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Соарес выигрывает 2-й парный титул в сезоне 20-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Swiss Indoors Basel

 Мировой тур ATP 2015

 Мировой Тур ATP 500

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Швейцария
Теннис
Октябрь 2015 года
Ноябрь 2015 года
2015